Референдумы в Швейцарии проходили 12 марта, 21 мая, 24 сентября и 26 ноября 2000 года. Всего было проведено 15 референдумов. В марте прошли референдумы по реформе судебной системы (одобрен) и по народным инициативам «за ускорение народной демократии (за сокращение времени для подготовки референдумов по народным инициативам)», «за справедливое представительство женщин в федеральных органах власти», «за защиту мужчин против манипуляций с технологиями деторождения» и «за сокращение автодорог на 50 %». Все инициативы были отклонены.

В мае прошёл референдум по одобрению секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом. Он был одобрен 67,2 % голосов избирателей.

В сентябре проходили референдумы по налоговому вкладу в энергоэффективность и три референдума по народным инициативам: «за налоговый вклад в стимулирование солнечной энергетики» (вместе с контр-предложением), «за регулирование иммиграции», «больше прав для народа» (вместе с контр-предложением). Все они были отклонены. В ноябре прошли референдумы по закону о федеральных служащих и по 4 народным инициативам: «за свободный пенсионный возраст для мужчин и женщин, начиная с 62 лет», «за экономию на вооружении и обороне — за более мирные и важные работы», «за снижение больничных расходов» и «против повышения пенсионного возраст для женщин». Федеральный закон о федеральных служащих был одобрен, а все инициативы отклонены.

Результаты 

 При референдумах с контр-предложением избиратели могут не отвечать на вопрос. Всего 35 657 избирателей (1,8%) не ответили на вопрос о солнечной энергии и 58 798 (2,9%) избирателей избрали не отвечать на контр-предложение.

Референдум по соглашениям с Европейским союзом по кантонам

Примечания 

Референдумы 2000 года
2000 год в Швейцарии
2000